Перієнь () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Перієнь () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Перієнь.
 Перієнь () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Пробота.